Harazi ist der Familienname folgender Personen:
 Anwar Al-Harazi (* 1972), nordjemenitischer Leichtathlet
 Nashwan Al-Harazi (* 1986), jemenitischer Turner